Parallel est un manga  japonais de Toshihiko Kobayashi en quatre tomes.

 GNU Parallel est une Interface en ligne de commande permettant l'exécution de routines shell en parallèle.

 Paral·lel est une station de métro à Barcelone.